Мунк — фамилия.
 Мунк, Адольф Фредрик (1749—1831) — фаворит шведского короля Густава III.
 Мунк, Анджей (1921—1961) — польский кинорежиссёр.
 Мунк, Виктор Александрович (1867—1929) — российский военный, генерал-майор морской артиллерии.
 Мунк, Герда (1901—1986) — датская фехтовальщица-рапиристка, чемпионка мира.
 Мунк, Герман (1839—1912) — германский физиолог.
 Мунк, Иван Иванович (1795—1865) — барон, генерал от инфантерии, директор Финляндского кадетского корпуса.
 Мунк, Иммануил (1852—1903) — германский физиолог.
 Мунк, Йенс (1579—1628) — датско-норвежский мореплаватель.
 Мунк, Йожеф (1890—?) — венгерский пловец, серебряный призёр Олимпийских игр 1908.
 Мунк, Кай (1898—1944) — датский драматург, поэт, публицист и лютеранский пастор.
 Мунк, Кирстен (1598—1658) — вторая, морганатическая супруга датского короля Кристиана IV.
 Мунк, Макс (1890—1986) — немецкий и американский инженер в области аэродинамики и авиационной техники.
 
 Мунк, Соломон (1802—1867) — профессор семитских языков в Коллеж де Франс.
 Мунк, Эдвард (1863—1944) — норвежский живописец и график, экспрессионист.
 Мунк, Эдуард (1803—1871) — немецкий филолог.
 Мунк, Эмерентсе (1786—1868) — писательница-мемуаристка
 Мунк, Йохан Сторм (1778—1832) — священник и поэт
 Мунк, Якоб (1776–1839) – норвежский офицер и художник.